Felucia es un exótico planeta del universo de ficción de la Guerra de las Galaxias. Aparece en el Episodio III de la saga.

Breve descripción del planeta 

Felucia está lleno de gigantescas plantas primitivas, vegetación multicolor y criaturas de apariencia translúcida y semejante al plástico. Cuando el sol brilla, el ambiente resplandece como un vidrio multicolor. En él se encuentra un Sarlacc más grande que el de Tatooine. Se cree que los habitantes de este planeta usan al Sarlacc como ritual de sacrificio, puesto que consideran al Sarlacc el gobernante más fuerte de Felucia.

Historia 

Sirvió como sede central del Gremio de Comercio durante las Guerras Clon.

La Jedi Aayla Secura viajó a este planeta junto con Ekria, Drake Lo´ogan y el Comandante Bly para rescatar a la jedi Barriss Offee de la federación de comercio. Cuando lograron el rescate se les dio la tarea de exterminar a los droides de batalla, pero las jedis son asesinadas. Aayla Secura por varios disparos en la espalda por sus propias tropas clon y Barriss Offee por un disparo de un AT-TE, puesto que recibieron la Orden 66. Con esto, Ekria y Drake Lo´ogan escaparon con vida.

Unos años después de la orden 66, la maestra jedi Shaak-Ti junto con su nueva aprendiz padawan Maris Brood se escondieron en este planeta, aunque después son descubiertas por Darth Vader y este envía a su aprendiz llamado Starkiller a destruir a la maestra jedi, y después de un gran duelo, Shaak-Ti pierde y se suicida lanzándose hacia el Sarlacc.

Visitas 
El planeta fue visitado por varios integrantes del Consejo Jedi y la Orden Sith y son:

REPÚBLICA:
Ahsoka Tano
Anakin Skywalker
Obi-Wan Kenobi
Yoda
Aayla Secura
Barriss Offee
Comandante Bly
Capitán Rex
Almirante Yularen (atmósfera).
Ekria
Drake Lo´ogan
Comandante Gree
Shaak-Ti
Maris Brood

SITHS:
Starkiller
Darth Vader
Conde Dooku
General Grievous

Origen del nombre 
Es debido a la gran imaginación de George Lucas, se piensa que quizás sea un guiño a Steven Spielberg porque según aseguran algunos Spielberg aseguró que Felucia era el planeta de E.T., el extraterrestre.

Enlaces externos 
 Página del planeta Felucia en la base de datos oficial (en inglés).
 Página del planeta Felucia en Wookieepedia (en inglés).

Planetas de Star Wars

en:List of Star Wars planets (E–G)#Felucia
sv:Lista över platser i Star Wars#Felucia